Per automotrice SNFT ALn 668 si possono intendere diverse serie di automotrici diesel della Società Nazionale Ferrovie e Tramvie (dal 1993 delle Ferrovie Nord Milano):
 ALn 668 serie 121-122, corrispondenti alle ALn 668.1000 delle FS
 ALn 668 serie 123-126, corrispondenti alle ALn 668.3000 delle FS
 ALn 668 serie 130, corrispondenti alle ALn 663 delle FS
 ALn 668 serie 140, corrispondenti alle ALn 663 delle FS